Тулиара может означать:

 Тулиара — город на юго-западе Мадагаскара.
 
 Архиепархия Тулиары
 
  — округ Мадагаскара.
  — округ Мадагаскара.
 Тулиара (провинция) — бывшая провинция Мадагаскара.
  — род злаков.